Турандот — советский художественный фильм снятый на киностудии «Грузия-фильм» в жанре притчи.

Сюжет 
Оперная театральная труппа работает над постановкой оперы Пуччини Турандот. Фильм повествует о любви и долге.

В ролях 
 Цотнэ Накашидзе — Ладо, режиссёр
 Барбара Двалишвили — помощник режиссёра
 Нино Круашвили
 Марика Гиоргобиани
 Манана Давиташвили
 Наира Дидиа
 Мака Коридзе
 Майя Гелашвили
 Отар Мегвинетухуцеси — парализованный актёр
 Амиран Амиранашвили — режиссёр
 Гиви Сихарулидзе
 Васо Рцхиладзе
 Ладо Маквабишвили — помощник режиссёра
 Георгий Толорава
 Зейнаб Боцвадзе — актриса

Награды 
  — приз международного кинофестиваля в Валенсии.

Ссылки 
 

Фильмы СССР 1990 года
Экранизации произведений Карло Гоцци